I teniodonti (Taeniodonta) sono un gruppo di mammiferi arcaici di incerta collocazione sistematica; i loro fossili sono stati ritrovati in terreni databili tra il Cretaceo superiore e l'Eocene medio (circa 70 - 45 milioni di anni fa) e sono stati ritrovati esclusivamente in Nordamerica.

Dissotterratori di radici
Questi animali furono tra i primi mammiferi ad evolversi dopo la scomparsa dei dinosauri, e testimoniano che il grande sviluppo dei mammiferi ebbe proporzioni eccezionali: in pochi milioni di anni, i teniodonti si trasformarono da animali della taglia di un opossum a giganti delle dimensioni di un orso. Le prime forme, come Onychodectes, del Paleocene inferiore, erano relativamente simili a insettivori primitivi, dalle abitudini arboricole e dal corpo snello e agile. In pochi milioni di anni questi animali svilupparono caratteristiche che li fecero diventare animali compiutamente terricoli, con un corpo compatto e massiccio e arti possenti.

Le forme paleoceniche come Psittacotherium svilupparono inoltre una particolarissima dentatura: gli incisivi si ridussero fino a scomparire, mentre i canini si trasformarono in enormi denti simili a scalpelli posti frontalmente, caratterizzati da bande di smalto (da qui il nome Taeniodonta, che significa "denti a strisce"). Questi denti eccezionalmente grandi e robusti servivano con tutta probabilità a dissotterrare e strappare le dure radici degli alberi, delle quali i teniodonti si cibavano. In questa operazione, questi animali erano aiutati anche dai poderosi arti anteriori: dotate di forti artigli, le braccia svilupparono uno stranissimo processo osseo nella parte superiore dell'ulna, che serviva con tutta probabilità ad ancorare possenti muscoli per scavare. Gli ultimi teniodonti (Ectoganus, Stylinodon) erano di taglia gigantesca e le modificazioni dello scheletro erano giunte a un livello notevole. Si estinsero nell'Eocene medio, forse a causa della scomparsa del loro habitat.

Classificazione
Le origini dei teniodonti non sono chiare; si pensa comunque che possano essere ricercate nel grande gruppo primitivo dei cimolesti, comprendenti animali di varie forme e dimensioni, i cui rappresentanti attuali sono i soli pangolini. Altri mammiferi che si cibavano di radici, chiamati tillodonti, sono anch'essi raggruppati nei cimolesti ma non sono strettamente imparentati con i teniodonti, ai quali assomigliavano vagamente.

Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dal lavoro di Williamson e Brusatte (2013):

 Ordine Cimolesta
 Sottordine Taeniodonta
Alveugena
Schowalteria
 Onychodectes
 Famiglia Conoryctidae
 Conoryctella
 Huerfanodon
 Conoryctes
 Famiglia Stylinodontidae
 Wortmania
 Psittacotherium
 Ectoganus
 Stylinodon

Bibliografia
 Williamson, T. E.; Brusatte, S. L. (2013). Viriot, Laurent, ed. "New Specimens of the Rare Taeniodont Wortmania (Mammalia: Eutheria) from the San Juan Basin of New Mexico and Comments on the Phylogeny and Functional Morphology of "Archaic" Mammals". PLoS ONE. 8 (9): e75886. PMC 3786969 Freely accessible. PMID 24098738. doi:10.1371/journal.pone.0075886

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Teniodonti